Кибаве —  муниципалитет в провинции Букиднон, Филиппины. Население муниципалитета по данным переписи 2015 года составляет 39612 человек.

История 
Издавна территория провинции Bukidnon была заселена людьми племени Mamadas. Народ Mamadas относился к кочевникам. Люди племени занимались охотой, сбором дикорастущих съедобных плодов и растений, выращивали кукурузу. Люди жили в построенных ими временных домах — убежищах. У племени был свой политический и религиозный лидер и вооруженные силы.

Территория провинции составляет около 1250 км².

Регион Букиднон на острове Минданао 
 Кибаве имеет в общей сложности 23 барангая;
 Зарегистрированных избирателей Kibawe состоянию на (2010) = 20,114;
 Kibawe находится в «3-й» голосования избирательный округ Букиднон;
 Население Kibawe (по состоянию на 1 августа 2007,) = 35,213;
 Земельный участок площадью Kibawe (в 2007 г. в га) = 30,413;
 Kibawe-это 2-й класс муниципалитет и частично в городах;
 Kibawe находится в провинции Букиднон и в Region_X в Северной/центральной части острова Минданао.

Известные люди из Kibawe 
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          124.98939514160156,
          7.568421659663392
        ]
      }
    }
  ]
}
Эммануэль Дапидран «Мэнни» Пакьяо (, род. 17 декабря 1978 года в Кибаве, провинция Букиднон, Филиппины) — филиппинский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории. Также известен как актёр и политик.

Ссылки 
Kibawe, Bukidnon

Мэнни Пакьяо

Примечания 

Муниципалитеты Филиппин